Джолин Айко Пёрди (, род. ) — американская телевизионная актриса. Она наполовину японка, наполовину европейка. Пёрди начала свою карьеру с роли Чериты Чен в фильме 2001 года «Донни Дарко». В 2008 году снималась в одной из основных ролей в ситкоме «Не беспокоить», а в 2009—2010 годах в сериале «10 причин моей ненависти», где сыграла роль Манделлы в восьми сериях. Пёрди также играла главные роли в сериалах «Справедливая Эми» и «Бостонская школа» В 2010—2011 годах играла роль Пайпер Катинс в сериале «Гигантик».

Замужем, у неё есть дочь. В настоящий момент Пёрди проживает в Торрансе, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки